Медяник — традиційне фігурне українське печиво.

Прізвище 

 Медяник Владислав Васильович (нар 1957) — російський виконавець шансону.
 Медяник Володимир Юрійович ( 1970) — український політик. Народний депутат України VII скликання.
 Медяник В'ячеслав Анатолійович ( 1987) — український юрист, підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Медяник Сергій Сергійович — український військовик, старший сержант.

Українські прізвища